Марх (Брайсгау) () — громада в Німеччині, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг.
 Вернер Марх — німецький архітектор.